El cuarenta y uno () puede referirse a:

 El cuarenta y uno, novela de 1924 escrita por Boris Lavrenyov.
 El cuarenta y uno, película muda soviética de 1927, dirigida por Yákov Protazánov y basada en la novela del mismo título.
 El cuarenta y uno, película soviética de 1956, dirigida por Grigori Chujrái también basada en la novela del mismo título.
